Farkadona kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Farkadona, kommun, Thessalien, Trikala, 
 Farkadóna, kommunhuvudort, Thessalien, Trikala,